

Domaine musical 

Une mailloche appelée aussi cigogne ou parfois battes (en musique) est un maillet utilisé pour frapper différents instruments de percussions, par exemple la grosse caisse, le surdo ou le vibraphone. Différentes variétés de mailloches permettent d’obtenir des sons différents.

Une mailloche est composée de deux parties :
 le manche en bois ou autres matériaux ;
 la tête de forme, de grandeur et de texture différentes, généralement ronde et recouverte de peau.

Domaine de l'outillage 
La mailloche est également utilisée avec un départoir pour fendre le bois et réaliser des tavaillons ou des ancelles dans les travaux de couverture.

Domaine maritime 
La mailloche à fourrer est un maillet cylindrique portant une engoujure longitudinale qui s'applique sur le cordage à fourrer. Fourrer un cordage signifie entourer ce dernier de bitord, de merlin ou encore de fil de caret afin de le préserver de l'usure au frottement à un endroit particulier.

Notes et Références 

Instrument de percussion
Outil pour frapper